Boussac kan syfta på:

 Boussac, Aveyron, fransk kommun i departementet Aveyron
 Boussac, Creuse, fransk kommun i departementet Creuse
 Boussac, Lot, fransk kommun i departementet Lot
 La Boussac, fransk kommun i departementet Ille-et-Vilaine
 Boussac-Bourg, fransk kommun i departementet Creuse